Stăuceni se poate referi la:

 Localități din România
Stăuceni - comună din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
Stăuceni - localitate centru de comună din sectorul Rîșcani, Chișinău